Gai Duili, tribú militar.
 Gai Duili, quinqueviri mensarii el 352 aC 
 Gai Duili, cònsol el 260 aC i dictador el 231 aC